Un flagrant délit est un terme juridique s'appliquant à une situation où un coupable est pris sur le fait. Cette expression peut aussi désigner :
 Flagrant Délit, film muet français de Georges Tréville et Hanns Schwarz (1930) ;
 Flagrant Délit (La Garçonnière), film italien de Giuseppe De Santis (1960) ;
 Flagrant Délit, album de Johnny Hallyday (1971).